Сен-Рафаэль () — кантон во Франции, в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег (департамент — Вар, округ — Драгиньян). Число коммун кантона — 2.

Географическое положение 
Территория кантона расположена вокруг коммуны Сен-Рафаэль неподалёку от Драгиньяна на Лазурном Берегу. Высота над уровнем моря варьирует от 0 м (Сен-Рафаэль) до 560 м (Сен-Рафаэль), средняя высота над уровнем моря — 10 метров.

Состав кантона 
По данным INSEE, в  2012 году площадь кантона — 111,85 км², включает в себя 2 муниципалитета, население — 47 188  человек, плотность населения — 421,9 чел/км².

В 2010 году в состав кантона входила единственная коммуна площадью 89,59 км² с населением 33 603 человека, в 2012 — 34 115 человек.

Примечания

Ссылки 
 Le canton de Saint-Raphaël INSEE 
 Plan du canton de Saint-Raphaël 
 Localisation du canton de Saint-Raphaël на карте Франции